Smołdzino ist der Name polnischer Orte in der Woiwodschaft Pommern:
 Smołdzino (Przodkowo) (Smolsin, Kreis Karthaus/Westpreußen)
 Smołdzino (Schmolsin, Kreis Stolp/Pommern); Sitz der
 Gmina Smołdzino

Siehe auch: 
 Smołdziny (Smoldszyn, 1942–1945: Schmelz, Kreis Schlochau/Pommern)